Коррелятор — специализированное устройство для автоматического вычисления корреляционных функций и взаимных корреляционных функций стационарных случайных процессов (либо процессов, приводимых к стационарным).

Коррелятор, определяющий некоторую совокупность значений корреляционной функции, соответствующую определенному интервалу изменения её аргумента (временных задержек), и снабженный измерительным прибором для отсчетов этих значений, обычно называют коррелометром.

Коррелятор, обеспечивающий автоматическую регистрацию графиков корреляционной функции (коррелограмм) на носителях информации, называется коррелографом.

При аппаратном вычислении корреляционных функций стационарных случайных процессов предполагается, что процессы обладают свойством эргодичности. Это позволяет использовать в корреляторах усреднение по времени.

Примечания

См. также 
 Автокорреляционная функция
 Взаимнокорреляционная функция
 Ковариация
 Коэффициент детерминации
 Регрессионный анализ

Факторный анализ
Радиотехника